Le Mans hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Le Mans, localidad francesa.

Automovilismo
 24 Horas de Le Mans, carrera de resistencia de automóviles, cerca de Le Mans, Francia.
 American Le Mans Series, campeonato de automovilismo de velocidad.
 European Le Mans Series, campeonato de automovilismo de velocidad.

Deportes
 Le Mans Football Club, club de fútbol francés.
 Le Mans Sarthe Basket, club de baloncesto francés.

Música
 Le Mans (banda), banda española de pop.
 Le Mans (álbum), primer álbum de estudio de la banda homónima.

Además
 Le Mans (película), estadounidense de 1971, con Steve McQueen.